Maleševo je lahko:
 Maleševo, Golubac (Srbija)
 Maleševo, Rekovac (Srbija)